Niemcy:
 Höfingen – dzielnica Hessisch Oldendorf
 Höfingen – dzielnica Leonberga

Inne:
 Höfingen – przystanek kolejowy w Leonbergu